Le nom de Gulf Islands peut faire référence à :
 îles Gulf, en Colombie-Britannique, au Canada ;
 Gulf Islands National Seashore, une aire protégée du golfe du Mexique, aux États-Unis d'Amérique.